Театр имени Сац:
 Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в Алматы.
 Детский музыкальный театр имени Наталии Ильиничны Сац в Москве.